Жак Дюпон: Дюпон, Жак-Мари-Антуан-Селестен (1792—1859) — французский кардинал.
 Дюпон, Жак (1909—1978) — французский сценограф.
 Дюпон, Жак (1928—2019) — французский велогонщик.